Gary John Locke (1954) – calciatore inglese 
 Gary Locke (1975) – calciatore scozzese
 Gary Locke (1950) – politico e diplomatico statunitense